De Noorse voetbalbeker 2007 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2007) was de 102de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 19 mei met de eerste ronde en eindigde op 11 november 2007 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Lillestrøm SK dat FK Haugesund in de eindstrijd met 2-0 versloeg en daarmee voor de vijfde keer winnaar werd van het toernooi. Beide doelpunten kwamen op naam van Olivier Occéan. De club onder leiding van speler-coach Tom Nordlie plaatste zich daardoor voor de UEFA Cup 2008/09. Topscorer van het bekertoernooi werd Daniel Nannskog (Stabæk) met acht treffers.

Eerste ronde 
De wedstrijden werden gespeeld op 19 en 20 mei 2007.

Tweede ronde
De wedstrijden werden gespeeld op 13 en 14 juni 2007.

Derde ronde
De wedstrijden werden gespeeld op 26 en 27 juni 2007.

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
|-
!width=40%|Team 1
!width=40%|Team 2
!width=20%|Uitslag
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 26 juni
|-
|Vålerenga || Mo ||4 – 1
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 27 juni
|-
|Fredrikstad || Nybergsund-Trysil ||1 – 2
|-
|Moss || Strømsgodset ||0 – 3
|-
|Drøbak/Frogn || Viking ||0 – 2
|-
|Manglerud Star || Start ||0 – 1
|-
|Korsvoll || Stabæk ||2 – 5
|-
|Notodden || Kongsvinger ||2 – 1
|-
|Odd Grenland || FK Tønsberg ||4 – 1
|-
|Haugesund || Løv-Ham ||4 – 0
|-
|Kopervik || Brann ||0 – 5
|-
|Aalesund || Alta ||2 – 0
|-
|Bodø/Glimt || Hønefoss BK ||1 – 0
|-
|Tromsø || Tromsdalen ||4 – 1
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 28 juni
|-
|Skeid || Rosenborg ||0 – 2
|-
|Lillestrøm || Bærum ||4 – 0
|-
|Bryne || Lyn Oslo ||1 – 2
|}

Vierde ronde
De wedstrijden werden gespeeld van 25 juli tot en met 8 augustus 2007.

Finale

Winnende formatie
'''Lillestrøm SK
Otto Fredrikson, Lars Ivar Moldskred, Anders Rambekk, Frode Kippe, Pål Steffen Andresen, Shane Stefanutto, Espen Søgård, Kasey Wehrman, Simen Brenne, Tore Andreas Gundersen, Khaled Mouelhi, Olivier Occéan, Arild Sundgot, Karim Essediri, Bjørn Helge Riise, Dan Anton Johansen, Johan Petter Winsnes, Pål Strand, Heinz Müller, Magnus Myklebust, Martin Husár en Marius Johnsen. Trainer-coach: Tom Nordlie.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2007
 Noors voetbalelftal in 2007

2007
Noorwegen